

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Melanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Melanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń